Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier I, se dispute à Montréal du 12 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Jennifer Capriati, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2002)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Canada
Sport au Canada en 2002
Tennis en août 2002